Жовтець (Ranunculus) — рід рослин родини жовтецеві (Ranunculaceae). Рід містить близько 600 видів, з них в Україні зустрічається 41 вид.

Види

a 
 Ranunculus abnormis Cutanda & Willk.
 Ranunculus abortivus L.
 Ranunculus acaulis DC.
 Ranunculus acetosellifolius Boiss.
 Ranunculus aconitifolius L.
 Ranunculus acriformis A.Gray
 Ranunculus acris L. — Жовтець їдкий
 Ranunculus acutilobus Ledeb.
 Ranunculus adoneus A.Gray
 Ranunculus adoxifolius Hand.-Mazz.
 Ranunculus aduncus Gren.
 Ranunculus ageri Bertol.
 Ranunculus albertii Regel & Schmalh.
 Ranunculus alismellus (A.Gray) Greene
 Ranunculus alismifolius Geyer ex Benth.
 Ranunculus allegheniensis Britton
 Ranunculus allenii B.L.Robinson
 Ranunculus alpestris L.
 Ranunculus ambigens S.Watson
 Ranunculus amellus Briq.
 Ranunculus ampelophyllus Somm. & Levier
 Ranunculus amplexicaulis L.
 Ranunculus amurensis Kom.
 Ranunculus andersonii A.Gray
 Ranunculus angulatus C. Presl
 Ranunculus angustisepalus W.T.Wang
 Ranunculus apenninus (Chiov.) Pignatti
 Ranunculus apiifolius Pers.
 Ranunculus aquatilis L.
 Ranunculus araraticus Grossh. ex Kem.-Nath.
 Ranunculus arizonicus Lemmon ex A.Gray
 Ranunculus arizonicus var. arizonicus
 Ranunculus arvensis L.
 Ranunculus asiaticus L. — Жовтець азіатський
 Ranunculus astrantiifolius Boiss. ex Trautv.
 Ranunculus aureopetalus Kom.
 Ranunculus auricomus L.
 Ranunculus allemannii Br.-Bl.
 Ranunculus cassubicus L.
 Ranunculus fallax (Wimm. & Grab.) Sloboda
 Ranunculus megacarpus Walo Koch
 Ranunculus austro-oreganus L.D.Benson

b 
 Ranunculus balangshanicus W.T.Wang
 Ranunculus balikunensis J.G.Liou
 Ranunculus banguoensis L.Liou
 Ranunculus barceloi Grau
 Ranunculus batrachioides Pomel
 Ranunculus bilobus Bertol.
 Ranunculus biternatus Smith
 Ranunculus blankinshipii (B.L.Rob.) A.Heller
 Ranunculus bonariensis Poir.
 Ranunculus bonariensis var. trisepalus
 Ranunculus borealis Trautv.
 Ranunculus brevifolius Ten.
 Ranunculus breyninus Crantz, Syn.: Ranunculus hornschuchii Hoppe, Ranunculus oreophilus M.Bieb.
 Ranunculus breviscapus DC.
 Ranunculus brotherusii Freyn
 Ranunculus brutius Ten.
 Ranunculus bulbosus L.
 Ranunculus bullatus L.
 Ranunculus bupleuroides Brot.

c 
 Ranunculus cacuminis Strid & Papan.
 Ranunculus californicus Benth.
 Ranunculus cangshanicus W.T. Wang
 Ranunculus cantoniensis DC.
 Ranunculus canus Benth.
 Ranunculus caprarum Skottsb.
 Ranunculus cardiophyllus Hook.
 Ranunculus carinthiacus Hoppe
 Ranunculus carpaticus Herbich
 Ranunculus caucasicus M.Bieb.
 Ranunculus changpingensis W.T.Wang
 Ranunculus cheirophyllus Hayata
 Ranunculus chilensis DC.
 Ranunculus chinensis Bunge
 Ranunculus chinghoensis L.Liou
 Ranunculus chius DC.
 Ranunculus chuanchingensis L.Liou
 Ranunculus circinatus Sibth.
 Ranunculus clethraphilus Litard.
 Ranunculus clypeatus (Ulbr.) Lourteig
 Ranunculus concinnatus Schott
 Ranunculus concinnus (Hook.f.) Melville
 Ranunculus constantinopolitanus (DC.) d'Urv.}}, Syn.: R. villosus DC. subsp. constantinopolitanus (DC.) Elenevskij
 Ranunculus cooleyae Vasey & Rose
 Ranunculus cordiger Viv.
 Ranunculus cornutusDC.
 Ranunculus cortusifolius Willd.
 Ranunculus crenatus L.
 Ranunculus creticus L.
 Ranunculus crimaeus Juz.
 Ranunculus cuneifolius Maxim.
 Ranunculus cupreus Boiss. & Heldr.
 Ranunculus cymbalaria Pursh
 Ranunculus cymbalariifolius Balb. ex Moris,

d 
 Ranunculus degenii Kümmerle & Jáv.
 Ranunculus demissus DC.
 Ranunculus densiciliatus W.T.Wang
 Ranunculus dichotomus Moc. & Sessé ex DC.
 Ranunculus dielsianus Ulbr.
 Ranunculus diffusus DC.
 Ranunculus dingjieensis L.Liou
 Ranunculus dissectus M.Bieb.
 Ranunculus distans Royle
 Ranunculus dongrergensis Hand.-Mazz.
 Ranunculus donianus Pritz.

e 
 Ranunculus elegans C.Koch
 Ranunculus eschscholtzii Schltdl.
 Ranunculus extensus (Hook. f.) Schilbe. ex Engl.

f 
 Ranunculus fascicularis Muhl. ex Bigelow
 Ranunculus fasciculatus Sessé & Moc.
 Ranunculus felixii H.Lév.
 Ranunculus fibrosus Pomel
 Ranunculus ficariifolius H.Lév. & Vaniot
 Ranunculus filamentosus Wedd.
 Ranunculus flabellaris Raf.
 Ranunculus flagelliformis Sm.
 Ranunculus flammula L.
 Ranunculus fluitans Lam.
 Ranunculus fontanus C.Presl
 Ranunculus formosa-montanus Ohwi
 Ranunculus fraternus Schrenk
 Ranunculus fuegianus Speg.
 Ranunculus furcatifidus W.T.Wang

g 
 Ranunculus gelidus Kar. & Kir.
 Ranunculus geranioides Kunth ex DC.
 Ranunculus gigas Lourteig
 Ranunculus glaberrimus Hook.
 Ranunculus glabricaulis (Hand.-Mazz.) L.Liou
 Ranunculus glacialiformis Hand.-Mazz.
 Ranunculus glacialis L., Syn.: Beckwithia glacialis (L.) Á.Löve & D.Löve
 Ranunculus glareosus Hand.-Mazz.
 Ranunculus gmelinii DC.
 Ranunculus gouanii Willd.
 Ranunculus gracilis E.D.Clarke
 Ranunculus gramineus L.
 Ranunculus granatensis Boiss.
 Ranunculus grandifolius C.A.Mey.
 Ranunculus grandis Honda
 Ranunculus grayi Britton
 Ranunculus gregarius Brot.
 Ranunculus gusmannii Humb. ex Caldas
 Ranunculus guzmannii Humb.

h 
 Ranunculus haemanthus Ulbr.
 Ranunculus hamiensis J.G.Liu
 Ranunculus harveyi (A.Gray) Britton
 Ranunculus hayekii Dörfl.
 Ranunculus hederaceus L.
 Ranunculus hejingensis W.T.Wang
 Ranunculus henriquesii Freyn
 Ranunculus hetianensis L.Liou
 Ranunculus hirtellus Royle
 Ranunculus hookeri Schltdl.
 Ranunculus humillimus W.T.Wang
 Ranunculus hybridus Biria
 Ranunculus hydrocharoides A.Gray
 Ranunculus hydrophilus Gaudich. ex Mirb.
 Ranunculus hyperboreus Rottb.
 Ranunculus hystriculus A.Gray

i 
 Ranunculus illyricus L. — Жовтець ілірійський
 Ranunculus inamoenus Greene
 Ranunculus incomparabilis Janka
 Ranunculus indivisus (Maxim.) Hand.-Mazz.
 Ranunculus intramongolicus Y.Z.Zhao
 Ranunculus isthmicus Boiss.

j 
 Ranunculus jacuticus Ocz.
 Ranunculus jingyuanensis W.T.Wang
 Ranunculus junipericola Ohwi

k 
 Ranunculus kamchaticus DC.
 Ranunculus krapfia DC. ex Deless.
 Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet
 Ranunculus kunlunshanicus J.G.Liu
 Ranunculus kunmingensis W.T.Wang

l 
 Ranunculus lambayequensis T.Duncan & Sagást.
 Ranunculus lancipetalus Griseb.
 Ranunculus lanuginosus L.
 Ranunculus lateriflorus DC.
 Ranunculus laxicaulis Darby
 Ranunculus limoselloides Turcz.
 Ranunculus limprichtii Ulbr.
 Ranunculus lingua L.
 Ranunculus lobatus Jacquem. ex Cambess.
 Ranunculus lobbii A.Gray
 Ranunculus longipes Lange ex Cutanda
 Ranunculus lourteigiae H.Eichler}
 Ranunculus luoergaiensis L.Liou
 Ranunculus luxurians Lourteig
 Ranunculus lyallii (A.Gray) Rydb.

m 
 Ranunculus maclovianus D'Urville
 Ranunculus macounii Britton
 Ranunculus macranthus Scheele
 Ranunculus macropetalus DC.
 Ranunculus macrophyllus Desf.
 Ranunculus magellensis Ten.
 Ranunculus mainlingensis W.T.Wang
 Ranunculus malessanus |Degen & Hervier
 Ranunculus marginatus d'Urv.
 Ranunculus marschlinsii Steud.
 Ranunculus matsudai Hayata ex Masam.
 Ranunculus melanogynus W.T.Wang
 Ranunculus membranaceus Royle
 Ranunculus menyuanensis W.T.Wang
 Ranunculus mexiae (L.D.Benson) T.Duncan
 Ranunculus micranthus Nutt.
 Ranunculus micronivalis Hand.-Mazz.
 Ranunculus micropetalus (Greene) Rydb.
 Ranunculus miliarakesii Halácsy
 Ranunculus millefoliatus Vahl
 Ranunculus millii Boiss. & Heldr.
 Ranunculus minor (L.Liou) W.T.Wang
 Ranunculus minutiflorus Bert. ex Phil.
 Ranunculus mogoltavicus Ovcz.
 Ranunculus monophyllus Ovcz.
 Ranunculus monspeliacus L.
 Ranunculus montanus Willd.
 Ranunculus morii (Yamam.) Ohwi
 Ranunculus multifidus Forssk.
 Ranunculus munroanusJ.R.Drumm. ex Dunn
 Ranunculus muricatus L.
 Ranunculus muscigenus W.T. Wang

n 
 Ranunculus nankotaizanus Ohwi
 Ranunculus natans C.A.Mey.
 Ranunculus neapolitanus Ten.
 Ranunculus nematolobus Hand.-Mazz.
 Ranunculus nephelogenes Edgew.
 Ranunculus nigrescens Freyn
 Ranunculus nipponicus Nakai
 Ranunculus nivalis L.
 Ranunculus nodiflorus L.
 Ranunculus nubigenus {Kunth ex DC.
 Ranunculus nyalamensis W.T.Wang

o 
 Ranunculus occidentalis Nutt.
 Ranunculus odessanus Klokov f.
 Ranunculus olgae Regel
 Ranunculus ollissiponensis Pers.
 Ranunculus ololeucos J.Lloyd
 Ranunculus omiophyllus Ten., Syn.: Ranunculus lenormandii F.W.Schultz
 Ranunculus ophioglossifolius Vill.
 Ranunculus oreionannos C.Marquand & Airy Shaw
 Ranunculus oreophilus M.Bieb.
 Ranunculus ovczinnikovii Kovalevsk.
 Ranunculus oxyspermus Willd.

p 
 Ranunculus pacificus (Hultén) L.D.Benson
 Ranunculus paishanensis Kitag.
 Ranunculus paludosus Poir.
 Ranunculus parnassiifolius L.
 Ranunculus parviflorus L.
 Ranunculus pectinatilobus W.T.Wang
 Ranunculus pedatifidus Sm..
 Ranunculus pedatus Waldst. & Kit.
 Ranunculus pedicellatus Hand.-Mazz.
 Ranunculus peduncularisSm.
 Ranunculus pegaeus Hand.-Mazz.
 Ranunculus peltatus Schrank:
 Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook., Syn.: Ranunculus baudotii Godr.
 Ranunculus peltatus subsp. fucoides (Freyn) Muñoz Garm. (Syn.: Ranunculus fucoides Freyn,Ranunculus saniculifolius Viv., Ranunculus aquatilis subsp. saniculifolius (Viv.) O.Bolòs & Vigo)
 Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus).
 Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab.
 Ranunculus peruvianus Pers.
 Ranunculus petrogeiton Ulbr
 Ranunculus pianmaensis W.T.Wang
 Ranunculus pilosus Kunth
 Ranunculus platanifolius L.
 Ranunculus platensis A.Spreng.
 Ranunculus platypetalus (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz.
 Ranunculus platyspermus Fisch. ex DC.
 Ranunculus podocarpus W.T.Wang
 Ranunculus polii Franch. ex Hemsl.
 Ranunculus pollinensis (N.Terracc.) Chiov.
 Ranunculus polyanthemos L. — Жовтець багатоквітковий:
 Ranunculus polyanthemos L. subsp. polyanthemos
 Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides (Bor.) Ahlfv.
 Ranunculus polyanthemos subsp. thomasii (Ten.) Tutin
 Ranunculus polyphyllus Waldst. & Kit. ex Willd.
 Ranunculus polyrhizos Stephan ex Willd.
 Ranunculus polystachyus Lourteig
 Ranunculus popovii Ovcz.
 Ranunculus potaninii Kom.
 Ranunculus praemorsus Kunth ex DC.
 Ranunculus pratensis C.Presl
 Ranunculus pseudolobatus L.Liou
 Ranunculus pseudomillefoliatus Grau
 Ranunculus pseudomontanus Schur
 Ranunculus pseudopygmaeus Hand.-Mazz.
 Ranunculus pseudotrullifolius Skottsb.
 Ranunculus psilostachys Griseb.
 Ranunculus psychrophilus Wedd.
 Ranunculus pulchellus C.A.Mey.
 Ranunculus pygmaeus Wahlenb.
 Ranunculus pyrenaeus L.

q 
 Ranunculus quelpaertensis Nakai

r 
 Ranunculus radicans C.A.Mey.
 Ranunculus radinotrichus Greuter & Strid
 Ranunculus ranunculinus (Nutt.) Rydb.
 Ranunculus regelianus Ovcz.
 Ranunculus repens L. — Жовтець повзучий
 Ranunculus reptans L.
 Ranunculus revelierei Boreau
 Ranunculus rhomboideus Goldie
 Ranunculus rigescens Turcz. ex Ovcz.
 Ranunculus rionii Lagger
 Ranunculus rubrocalyx Regel ex Kom.
 Ranunculus rufosepalus Franch.
 Ranunculus rumelicus Griseb.
 Ranunculus ruscinonensis Landolt

s 
 Ranunculus sabinei R.Br.
 Ranunculus sardous Crantz
 Ranunculus sartorianus Boiss. & Heldr.
 Ranunculus sceleratus L.
 Ranunculus seguieri Vill.
 Ranunculus serbicus Vis.
 Ranunculus sericocephalus Hook. f.
 Ranunculus serpens Schrank
 Ranunculus sewerzowii Regel
 Ranunculus shaftoanus (Aitch. & Hemsl.) Boiss.
 Ranunculus shuichengensis L.Liao
 Ranunculus sieboldii Miq.
 Ranunculus sierrae-orientalis (L.D.Benson) G.L.Nesom
 Ranunculus silerifolius H.Lév.
 Ranunculus silvisteppaceus Dubovik
 Ranunculus similis Hemsl.
 Ranunculus sinovaginatus W.T.Wang
 Ranunculus smirnovii Ovcz.
 Ranunculus sommieri Albov
 Ranunculus songoricus Schrenk
 Ranunculus spaniophyllus Lourteig
 Ranunculus sphaerospermus Boiss. & Blanche
 Ranunculus spicatus Desf.
 Ranunculus sprunerianus Boiss.
 Ranunculus stenorhynchus Franch.
 Ranunculus stojanovii {Delip.
 Ranunculus strigillosus Boiss. & Huet.
 Ranunculus strigulosus Schur
 Ranunculus subcorymbosus Kom.
 Ranunculus subhomophyllus (Halácsy) Vierh.
 Ranunculus submarginatus Ovcz.
 Ranunculus sulphureus Sol.
 Ranunculus svaneticus Rupr.
 Ranunculus szowitsianus Boiss.

t 
 Ranunculus tachiroei Franch. & Sav.
 Ranunculus taisanensis Hayata
 Ranunculus taiwanensis Hayata
 Ranunculus tanguticus (Finet & Gagnep.) K.S.Hao
 Ranunculus tengchongensis W.T.Wang
 Ranunculus ternatus Thunb.
 Ranunculus tetrandrus W.T.Wang
 Ranunculus thasius Halácsy
 Ranunculus thora L. — Жовтець татранський
 Ranunculus thracicus Aznav.
 Ranunculus transcaucasicus Kem.-Nath.
 Ranunculus transiliensis Popov ex Ovcz.
 Ranunculus transochotensis Hara
 Ranunculus traunfellneri Hoppe
 Ranunculus trautvetterianus C.Regel ex Ovcz.
 Ranunculus triangularis W.T.Wang
 Ranunculus trichocarpus Boiss. & Kotschy
 Ranunculus trichophyllus Chaix ex Vill.
 Ranunculus trigonus Hand.-Mazz.
 Ranunculus trilobus Desf.
 Ranunculus tripartitus DC.
 Ranunculus triternatus A.Gray
 Ranunculus trullifolius Hook. f.
 Ranunculus turneri Greene

u 
 Ranunculus ultramontanus (Greene) A.Heller
 Ranunculus uncinatus D.Don
 Ranunculus uniflorus Phil. ex Reiche
 Ranunculus ussuriensis Kom.

v 
 Ranunculus velutinus Ten.
 Ranunculus venetus Huter ex Landolt
 Ranunculus villarsii DC.

w 
 Ranunculus wangianus Q.E.Yang
 Ranunculus weberbaueri (Ulbr.) Lourteig
 Ranunculus weddellii Lourteig
 Ranunculus wettsteinii Dörfl.
 Ranunculus weyleri Marès

x 
 Ranunculus xinningensis W.T.Wang

y 
 Ranunculus yanshanensis W.T.Wang
 Ranunculus yaoanus W.T.Wang
 Ranunculus yechengensis W.T.Wang
 Ranunculus yinshanicus (Y.Z.Zhao) Y.Z.Zhao
 Ranunculus yunnanensis Franch.

z 
 Ranunculus zhungdianensis W.T.Wang

Примітки 

Ж